Batistinula är ett släkte av svampar. Batistinula ingår i familjen Asterinaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Batistinula